Zemunik je lahko:
 Zemunik Donji (Hrvaška)
 Zemunik Gornji (Hrvaška)